Юрий Иванович Погальников (7 июля 1939, Москва, СССР — 20 октября 1994, Минск, Белоруссия) — советский футболист, нападающий. Заслуженный тренер Белорусской ССР (1989).

Карьера 

Воспитанник ДЮСШ «Спартак» Москва.

За свою карьеру выступал в советских командах «Спартак» Москва, «Терек» Грозный, «Динамо» Минск и «Торпедо» Минск.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте spartak.com 
 Профиль на сайте fanat1k.ru 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Заслуженные тренеры Белорусской ССР